Die RCA Championships 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Juli 2003 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Generali Open, die zur International Series Gold gehörten und in Umag die Croatia Open gespielt, die wie die RCA Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Brite Greg Rusedski, der dieses Jahr in der zweiten Runde ausschied. Turniersieger wurde der Setzlistenerste Andy Roddick, der nur in der ersten Runde einen Satz abgeben mussten und im Finale den Zweiten der Setzliste Paradorn Srichaphan schlug. Es war sein 8. Karrieretitel und der dritte Titel der Saison.
Im Doppel siegte die Paarung Mark Knowles und Daniel Nestor im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut antraten; Turniersieger wurden die ungesetzten Mario Ančić und Andy Ram, die damit ihren einzigen gemeinsamen Titel gewannen. Für beide war es ebenfalls der erste Doppeltitel überhaupt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 am höchsten notierten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Indianapolis